Shugg ist der Familienname folgender Personen:
 Jesse Anne Shugg (* 1992), philippinische Fußballnationalspielerin, kanadischer Herkunft
 Justin Shugg (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler